Тюме́нцевский райо́н — административно-территориальное образование (сельский район) и муниципальное образование (муниципальный район) в  Алтайском крае России.

Административный центр — село Тюменцево.

География 
Район на северо-западе края. Рельеф равнинный (Приобское плато). Климат континентальный. Средняя температура января −18,4 °C, июля +19 °C. Годовой уровень атмосферных осадков — 380 мм.

Площадь — 2273 км².

На территории района расположено 9 озёр, включая озеро Горькое, протекают реки Черемшанка, Крутишка, Кулунда, Солоновка, проходит Кулундинский магистральный канал. Почвы — выщелоченные чернозёмы.

К природным богатствам района относятся два ленточных бора: Кулундинский и Баевский. Растут сосна, берёза, боярышник, осина, черёмуха, ива, облепиха, калина. Обитают из зверей — лось, косуля, рысь, барсук, колонок, корсак, бобр, ондатра, заяц-русак; из птиц белая и серая утка, белые и серые гуси, тетерев, косачи, куропатки.

История 
Дата образование района — 12 сентября 1924 года. 15 января 1944 года 8 сельсоветов Тюменцевского района были переданы в новый Шелаболихинский район.

В Ленточном бору Тюменцевского района находится насыпь железной дороги Колчака. В посёлке Заводском до сих пор сохранился деревянный манеж, построенный купцом Винокуровым, один из немногих до сих пор существующих на территории России.

Население

Национальный состав

Административно-муниципальное устройство 
Тюменцевский район с точки зрения административно-территориального устройства края включает 14 административно-территориальных образований — 14 сельсоветов.

Тюменцевский муниципальный район в рамках муниципального устройства включает 14 муниципальных образований со статусом сельских поселений:

Населённые пункты 
В Тюменцевском районе 20 населённых пунктов:

Экономика 
Основное направление экономики — сельское хозяйство. Развито производство зерна, молока, мяса. На территории района находятся маслосырзаводы, мехлесхоз, Государственный племенной конный завод № 39, где выращивают чистокровную породу Орловских рысаков, автотранспортные и бытовые предприятия. Хорошо развита сеть фермерских хозяйств.

Транспорт 
По восточной окраине района проходит автомобильная трасса «Барнаул — Камень-на-Оби».

Примечания

Ссылки 
 Администрация Тюменцевского района
 Тюменцевский район на сайте краевой администрации
 Анализ экономического потенциала Тюменцевского района на сайте RegionalCOM.ru

Районы Алтайского края